«Ке́вин подождёт» () — американский ситком с Кевином Джеймсом в главной роли. Премьера сериала состоялась 19 сентября 2016 года на телеканале CBS. Ранее Джеймс играл главную роль в другом ситкоме CBS — «Король Квинса» (1998—2007).

17 октября 2016 года CBS заказал полный сезон из 22-х эпизодов. 6 января 2017 года были заказаны два дополнительных эпизода.

23 марта 2017 года CBS продлил сериал на второй сезон. 12 мая 2018 года сериал был закрыт после двух сезонов.

Сюжет 
После 20 лет службы в полиции Нассо Кевин уходит в отставку, надеясь проводить всё время с женой и тремя детьми. Оказывается, что дома его поджидают задания ничуть не легче, чем на работе. Действие происходит на Лонг-Айленде.

В ролях 
 Кевин Джеймс — Кевин Гейбл, офицер полиции в отставке
 Эринн Хейс — Донна Гейбл, жена Кевина (сезон 1)
 Тейлор Спрейтлер — Кендра Гейбл, старшая дочь Кевина и невеста Чейла
 Райан Картрайт — Чейл Уитт, жених Кендры, программист
 Мэри-Чарльз Джон — Сандра Гейбл, младшая дочь Кевина
 Джеймс Диджакомо — Джек Гейбл, сын Кевина
 Леонард Эрл Хауз — Тирон «Гуди» Гудман, друг Кевина
 Ленни Венито — Даффи, друг Кевина (сезон 1)
 Гари Валентайн — Кайл Гейбл, брат Кевина, пожарный
 Лиа Ремини — Ванесса Келуччи, бывшая напарница Кевина и его босс (сезон 1 периодически; сезон 2 регулярно)

Производство

Отзывы критиков 
Ситком «Кевин подождёт» получил в общем отрицательные отзывы критиков. На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes сериал держит 28 % «свежести», что основано на 29-и отзывах критиков со средним рейтингом 3,6 из 10. Критический консенсус сайта гласит: «Хотя Кевин Джеймс играет внушающего симпатию смешного ведущего персонажа, „Кевин подождёт“ является слишком предсказуемым сериалом с несмешными шутками и непримечательными сюжетными поворотами, что не выделяет его среди остальных ситкомов». На Metacritic сериал получил 39 баллов из ста на основе 17-ти «в общим негативных» рецензий.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2016 году
Телесериалы на английском языке
Программы телеканала Си-би-эс
Телесериалы-ситкомы США
Телесериалы Sony Pictures Television
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в штате Нью-Йорк
Телесериалы США, завершённые в 2018 году